Mad City steht für:

 Mad City, US-amerikanischer Film von Constantin Costa-Gavras (1997)
 Mad City, Spitzname von Madison (Wisconsin), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Mad City, Untertitel von Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie „Gotham“, siehe Gotham (Fernsehserie)/Episodenliste #Staffel 3